Poujade ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Poujade, US-amerikanischer Politiker
 Pierre Poujade (1920–2003), französischer Politiker
 Robert Poujade (1928–2020), französischer Politiker, Mitglied der Nationalversammlung und Minister